И́горь Анато́льевич Зеле́нский () — советский и российский артист балета, балетмейстер, художественный руководитель различных балетных трупп. Народный артист Российской Федерации (2008).

Биография 
Родился 13 июля 1969 года в городе Лабинске Краснодарского края.

Окончил Тбилисское хореографическое училище (класс В. Чабукиани). С 1985 года — стажёр Тбилисского театра оперы и балета имени С. Палиашвили. В 1987—1988 годах стажировался в Ленинградском хореографическом училище имени А. Я. Вагановой (класс Г. Н. Селюцкого). С 1988 года — в труппе Мариинского театра, с 1991-го — солист.

В 1992—1998 годах — премьер труппы «Нью-Йорк Сити балет».

Приглашённый солист ведущих театров мира: Немецкая опера (Берлин; с 1990 года), Королевский балет (Лондон; с 1996 года), Большой театр (2000 год). В качестве главного приглашённого солиста танцевал в Ла Скала, Баварском государственном балете (Национальный театр в Мюнхене), в театрах Бостона, Сан-Франциско, Рио-де-Жанейро.

В 1997—2001 годах — солист Лондонского Королевского балета. В 2001—2006 годах — ассистент директора Национальной оперы в Афинах.

С 2006 по июнь 2016 года — художественный руководитель балета Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ), был советником генерального директора НОВАТ.

С 2011 года по сентябрь 2016 года — художественный руководитель балетной труппы Московского музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко (МАМТ). С октября 2016 года — советник генерального директора МАМТа по балету.

С сентября 2016 года по апрель 2022 года являлся интендантом и художественным руководителем Баварского государственного балета. Был освобождён от должности после отказа публично выступить против российского вторжения на Украину.

Семья 
Женат на балетном репетиторе Яне Серебряковой, у пары трое детей.

Согласно совместному расследованию издания «Важные истории» и журнала Der Spiegel, Зеленский является отцом родившейся в 2017 году дочери Катерины Тихоновой. Процедура установления отцовства была осуществлена парой через московский суд.

Творчество

балетные партии 
 Мариинский театр
танцевал все ведущие партии балетного репертуара, в том числе:

 «Жизель» — Альберт
 «Дон Кихот» — Базиль
 «Щелкунчик» — Принц
 «Баядерка» — Солор
 «Лебединое озеро» — Зигфрид
 «Спящая красавица» — Дезире
 «Корсар» — Али
 Grand Pas «Пахита»
 «Шехеразада» — Золотой раб
 «Ромео и Джульетта» — Ромео
 балеты Баланчина
 «Аполлон»
 Tchaikovsky Pas de Deux
 «Драгоценности» («Бриллианты»)
 «Тема с вариациями»
 балеты Ролана Пети
 «Юноша и смерть»
 балеты МакМиллана
 «Манон» — Де Грие
 балеты Боярского
 «Барышня и хулиган» — Хулиган

 Нью-Йорк Сити балет
 более 25 балетов Дж. Баланчина, в том числе «Тема с вариациями», «Аполлон», «Четыре темперамента», Brahms-Schoenberg-Quartet, Raymonda Variations, «Симфония Запада», Allegro Brillante, «Щелкунчик»
 балеты Дж. Роббинса «Гольдберг-вариации», Four Seasons
 балеты П. Мартинса

 Королевский балет, Лондон
«Манон» (К. Макмиллан), «Спящая красавица» (редакция Э. Дауэлла), «Баядерка» (в редакции Н. Макаровой), «Жизель» (в редакции П. Райта), «Аполлон» (Дж. Баланчин), «Ромео и Джульетта» (К. Макмиллан).

 Большой театр
 «Баядерка»
 «Лебединое озеро»
 «Спартак» — Красс

балетмейстер-постановщик 
 Афинский театр
 «Дон Кихот»
 «Раймонда»
 «Лебединое озеро»
 «Спящая красавица»
 «Баядерка»

 Новосибирский театр оперы и балета
 «Баядерка» Л. Минкуса (Национальная театральная премия «Золотая Маска»)
 «Корсар» А. Адана

Награды и признание 
 Гран-при Международного конкурса артистов балета (Париж, 1990)
 премия «Балтика» (2001)
 Национальная театральная премия «Золотая Маска» — ''за лучшую мужскую роль в балете (Солор в «Баядерке» Л. Минкуса)
 Государственная премия Новосибирской области
 Заслуженный артист Российской Федерации (2000)
 Народный артист Российской Федерации (2008)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Выпускники Тбилисского хореографического училища
Артисты труппы Нью-Йорк Сити балет
Персоналии:Новосибирский театр оперы и балета
Артисты балета Мариинского театра
Руководители балетной труппы Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко
Члены Совета при Президенте РФ по культуре и искусству